La Copa Hopman XXIX, conocida como Mastercard Hopman Cup por razones de patrocinio, corresponde a la 29.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. El torneo comenzó el 1 de enero de 2017 en el Perth Arena en Perth (Australia).

El defensor del título es Australia. El campeón de 2001, Roger Federer está haciendo su primera aparición en quince años, junto a Belinda Bencic.

Preclasificación

Jugadores de reemplazo

Grupo A

Tabla de posiciones

Francia vs Alemania

Suiza vs Reino Unido

Francia vs Reino Unido

Suiza vs Alemania

Alemania vs Reino Unido

Suiza vs Francia

Grupo B

Tabla de posiciones

República Checa vs Estados Unidos

Australia vs España

Estados Unidos vs España

Australia vs República Checa

República Checa vs España

Australia vs Estados Unidos

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2017
Deporte en Australia en 2017